Glendora pode se referir a:
Glendora, uma vila localizada no estado americano de Mississippi, no Condado de Tallahatchie
Glendora, uma cidade localizada no estado americano de Califórnia, no Condado de Los Angeles.
Glendora, uma Região censo-designada localizada no estado americano de Nova Jérsei, no Condado de Camden.

Desambiguações de topônimos